Илиян Симеонов може да се отнася за:

 Илиян Симеонов – български футболист
 Илиян Симеонов – български режисьор (1963-2008)